Артоксар (др.-перс. Artaxšara; 465—419 до н. э.) — влиятельный пафлагонский евнух, служивший при дворах Артаксеркса I и Дария II и сыгравший одну из центральных ролей во время их правления.

Биография 
Как утверждал Ктесий, когда Артоксару было 20 лет, он участвовал в посольстве к мятежному сатрапу Мегабизу. Царь Артаксеркс I и Мегабиз помирились примерно в 445 году до н. э. Несмотря на это, Мегабиз снова впал в немилость и был изгнан в городок у Персидского залива. Сам Артоксар, помогавший Мегабизу добиться расположения персидского царя, был изгнан в Армению. Впрочем, некоторые считают, что он на самом деле был назначен сатрапом Армении, но Ктесий прямо на это не указывал.

После смерти Артаксеркса в 424 году до н. э. его сыновья Ксеркс II, Секудиан и Дарий II начали гражданскую войну друг с другом. Артоксар вместе с начальником конницы  и сатрапом Египта  перешли на сторону Дария II. После победы Дария II и его воцарения Артоксар стал одним из самых влиятельных людей при дворе. Артоксар был послан против , брата Дария II, который, желая захватить трон, поднял мятеж. Артоксар потерпел два крупных поражения от войск Арсита, но победил последнего в третьей битве, подкупив его греческих наёмников. Легкомысленно поверив в милосердие брата, Арсит сдался в плен и был казнён.

Из семейного архива Мурашу в Ниппуре известно имя Арташхару, которое причисляется к Артоксару из классических источников. Согласно этим архивам, владения Manuštånu (предположительно Меностан) отошли к Артоксару после воцарения Дария II.

Литература 
 
 

Военачальники Ахеменидов
Военачальники V века до н. э.
Евнухи